Богараш (, ) — село в Сербии, в общине Сента, в Севернобанатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 724 жителей (по переписи 1991 года — 822 жителей).

Демография 
В селе Богараш в 2002 году проживало 579 совершеннолетних жителей, средний возраст 40,8 лет (39,8 года у мужчин и 41,9 года у женщин). В селе есть 283 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,56.

Село главным образом населено венграми.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины